Revigliasco d'Asti – comune in provincia di Asti
 Revigliasco Torinese – frazione di Moncalieri nella città metropolitana di Torino